Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein (* 11. August 1863 in Dolzig, Kreis Sorau; † 22. Februar 1921 in Primkenau) war ein Mitglied des Fürstenhauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg und Schwager des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II.

Leben 
Ernst Günther war der dritte Sohn des Herzogs Friedrich VIII. zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1829–1880) und dessen Ehefrau Prinzessin Adelheid zu Hohenlohe-Langenburg (1835–1900), der Tochter des Fürsten Ernst I. zu Hohenlohe-Langenburg (1794–1860) und dessen Gattin Feodora zu Leiningen (1807–1872). Ernst Günthers Schwester war die Kaiserin Auguste Victoria (1858–1921). Von seinem Vater erbte der den Titel des (Titular)-Herzogs von Schleswig-Holstein; er war nun das Haupt dieses Familienzweiges. Nach dem Tode seines Vaters wurde von Kaiser und König Wilhelm angeordnet, dass ihm im Verkehr mit Behörden die Anrede „Hoheit“ beizulegen sei. Er war seit 1884 Mitglied des Corps Borussia Bonn.

Von sich reden machte der Herzog durch sein ausschweifendes, für die damalige Zeit skandalträchtiges Sexualleben, zu dem auch Bordellbesuche zählten und das ihm bei Hof den Spitznamen „Herzog Rammler“ eintrug. Allerdings sind die Berichte mit Rücksicht auf die eher prüde Moral des Kaiserhofes mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. In der Forschung wird die Vermutung geäußert, dass Ernst Günther die Schmähbriefe der Kotze-Affäre verfasst habe. 1896 sorgte eine Affäre zwischen Ernst Günther und der Freiin Johanna von Spitzemberg, der Tochter der Salonnière Hildegard von Spitzemberg, am Kaiserhof für Aufregung. Die geplante Heirat der beiden, die nach den dynastischen Konventionen als unstandesgemäß galt, scheiterte am kategorischen Einspruch des Kaiserpaares.  

Nach seinem Tode 1921 folgte ihm sein Cousin Albert von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1869–1931) als Oberhaupt und (Titular)-Herzog von Schleswig-Holstein. Da Herzog Albert unverheiratet starb, erlosch mit ihm die Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg im Mannesstamm. Sein Nachfolger als Chef des Hauses Schleswig-Holstein wurde Herzog Friedrich Ferdinand von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1855–1934).

Ehe 
Am 2. August 1898 heiratete Ernst Günther in Coburg Prinzessin Dorothea von Sachsen-Coburg und Gotha (1881–1967), einzige Tochter von Prinz Philipp (1844–1921) und Prinzessin Louise von Belgien (1858–1924) sowie Enkelin des belgischen Königs Leopold II. Dorothea und Ernst Günther hatten keine Kinder. Im Jahre 1920 adoptierten sie Prinzessin Marie Luise (1908–1969) und Prinz Johann Georg von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1911–1941), Sohn und Tochter von Prinz Albrecht von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und Gräfin Ortrud von Isenburg und Büdingen.

Vorfahren

Veröffentlichung 
 Reform-Vorschläge im Reiche und in Preussen. Eingereicht der Staatsregierung im Jahre 1917. Hellmann, Glogau/Leipzig 1919.

Auszeichnungen 
 1892 wurde ihm das Großkreuz des Ordens der Württembergischen Krone verliehen.
 1894 Kapitels-Mitglied des preußischen Ordens vom Schwarzen Adler
 1901 Verleihung des Bayerischen Hubertusordens.

Literatur 
 Olivier Defrance, Joseph van Loon: La fortune de Dora. Une petite-fille de Léopold II chez les nazis. Racine, Brüssel 2013.
 Mikkel Venborg Pedersen: Die Herzöge von Augustenburg. Hrsg. Carsten Porskrog Rasmussen in: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Im Auftrag der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Wachholtz Verlag, Neumünster 2008, S. 310–341. ISBN 9783529026065. 
 Elizza Erbstößer: Auguste Victoria. Die letzte deutsche Kaiserin. Sutton, Erfurt 2008, ISBN 978-3-86680-249-0.
 John C. G. Röhl: Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888–1900. Band 2, C. H. Beck, München 2001.
 Friedrich Karl Devens: Biographisches Corpsalbum der Borussia zu Bonn 1827–1902. Düsseldorf 1902, S. 211.

Einzelnachweise 

General der Kavallerie (Königreich Preußen)
Mitglied des Preußischen Herrenhauses
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Ordens der Württembergischen Krone (Großkreuz)
Träger des ö.k. Leopold-Ordens (Großkreuz)
Träger des k.u. Sankt Stephans-Ordens
Corpsstudent (19. Jahrhundert)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg)
Deutscher
Geboren 1863
Gestorben 1921
Mann